Рамо́на — испанское или еврейское женское личное имя. Мужская форма — Рамон. Также может означать:

В искусстве 
Литература
  — повесть (1884) .
  — серия из 8 детских юмористических повестей (1955—1999) Беверли Клири.
  (1955)
  (1968)
  (1975)
  (1977)
  (1979)
  (1981)
  (1984)
  (1999)

Кинематограф
 «Рамона» — американский фильм 1910 года.
  — американский фильм 1916 года.
  — американский фильм 1928 года.
  — американский фильм 1936 года.
  — канадский сериал (1988—1989).
  — мексиканский сериал (2000).

Музыка
  — песня 1928 года, стихи , музыка Луиса Гильберта.

Топонимы 
 Рамона — статистически обособленная местность в Калифорнии.
  — аэропорт поселения.
  — город в Канзасе.
  — городок в Оклахоме.
  — городок в Южной Дакоте.

Прочее 
 Команданта Рамона (1959—2006) — мексиканская революционерка, индианка-цоциль по национальности, одна из руководителей САНО и борец за права женщин.
 Рамона и Бизус — американская кинокомедия 2010 года.

Женские имена
Испанские имена
Еврейские имена